New Harbour of New Harbor kan verwijzen naar verschillende plaatsen:

Antarctica
 New Harbour (Antarctica), een baai in de regio Victorialand
 Mount Barnes, historisch bekend als New Harbour Heights, een berg nabij die baai

Canada
 New Harbour (Newfoundland en Labrador), een dorp op het eiland Newfoundland
 New Harbour Island, een eilandje in de haven van dat dorp 
 New Harbour (Chester), een gehucht in Chester in de provincie Nova Scotia
 New Harbour (Guysborough), een gehucht in Guysborough in de provincie Nova Scotia

Singapore
 Keppel Harbour, historisch bekend als New Harbour, een natuurlijke haven in Singapore

Verenigde Staten
 New Harbor (Maine), een dorp in de staat Maine